Arie est le nom de l'une des satrapies de l'Empire perse Achéménide
 Arie est aussi le nom d'une chanteuse japonaise née en 1984

Patronymie 

 India.Arie (née en 1975), chanteuse, compositrice, guitariste américaine de neo soul et RnB
 Pavlo Arie (né en 1975), artiste conceptualiste, peintre et dramaturge ukrainien

Voir aussi 
 
 Arie-gawa, un fleuve au Japon
 Tante Arie, fée légendaire adorée du folklore de Franche-Comté